Ahkiosaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ahkiosaaret (ö i Norra Karelen), Joensuu, 
 Ahkiosaaret (ö i Mellersta Finland), Äänekoski, 

Robotskapade Finlandförgreningar